Коса̀ може да се отнася за:
 коса — част от космената покривка на тялото;
 коса – уред за косене на тревиста растителност;
 Коса — река в Русия, приток на р. Кама;
 Коса — село в Украйна;
 „Коса“ — американски филм на режисьора Милош Форман от 1979 г.

Вижте също 
 пясъчна коса – форма на релефа на земната повърхност;
 Ко̀са (изговаря се по-скоро като Кхо̀са) — народ от групата банту в ЮАР.